(Libertador) General San Martín kan verwijzen naar:
José de San Martín, een Zuid-Amerikaans onafhankelijkheidsstrijder
General José de San Martín (Chaco), plaats in provincie Chaco
General José de San Martín (departement),  een departement van de Argentijnse provincie Salta
General San Martín (departement van Córdoba), een departement van de Argentijnse provincie Córdoba
General San Martín (departement van La Rioja), een departement van de Argentijnse provincie La Rioja
General San Martín (partido), partido in Buenos Aires
General San Martín (Chaco), plaats in provincie Chaco
General San Martín (Córdoba), plaats in provincie Córdoba
General San Martín (La Pampa), plaats in provincie La Pampa
Libertador General San Martín (Jujuy), een plaats in de Argentijnse provincie Chaco
Libertador General San Martín (San Luis), een plaats in de Argentijnse provincie San Luis
Libertador General San Martín (departement van Chaco), een departement van de Argentijnse provincie Chaco
Libertador General San Martín (departement van Misiones), een departement van de Argentijnse provincie Misiones
Libertador General San Martín (departement van San Luis), een departement van de Argentijnse provincie San Luis

Zie ook 
San Martín (doorverwijspagina)